Schreuder ist der Familienname von:

 Alfred Schreuder (* 1972), niederländischer Fußballspieler und -trainer 
 Hinkelien Schreuder (* 1984), niederländische Schwimmerin
 Marco Schreuder (* 1969), österreichischer Politiker (Grüne)
 Mot Schreuder (* 1979), namibischer Rugby-Union-Spieler
 Osmund Schreuder (1925–2006), niederländischer Religions- und Kultursoziologe